

Остшиця — село в гміні Ізбиця Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Остшиця — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства